Gli agnolotti sono un tipo di pasta. Ce ne sono di vari sottotipi:

 Agnolotti pavesi
 Agnolotti piemontesi

Altri progetti